Începând cu 1978, Federația Internațională de Tenis (ITF) desemnează anual "Campionul Mondial" , bazându-se pe performanțele jucătorilor din acel an, cum ar fi turnee de Grand Slam, finale de ATP World Tour, Cupa Davis, și competiții săptămânale.

Simplu masculin

Simplu feminin

Dublu masculin

Dublu feminin

Băieți

Simplu băieți (1978–2003)

Boys' doubles (1982–2003)

Boys' combined (from 2003)

Fete

Girls' singles (1978–2003)

Fete dublu (1982–2003)

Girls' combined (from 2003)

Men's wheelchair

Women's wheelchair

Vezi și
Federația Internațională de Tenis
ATP
WTA    
Lista jucătoarelor numărul 1 în clasamentul WTA (dublu)
Lista jucătoarelor numărul 1 în clasamentul WTA (simplu)
Lista jucătorilor numărul 1 în clasamentul ATP (dublu)
Lista jucătorilor numărul 1 în clasamentul ATP (simplu)

Referințe și note

Legături externe
International Tennis Federation's Roll of Honour 

Tenis
Liste tenis
Jucători de tenis